De Kuijper, deels adellijk geslacht
 Abraham Kuyper (1837-1920), Nederlands theoloog, politicus, staatsman en journalist
 Bubb Kuyper (1946), oprichter veilinghuis
 Elisa Willem Kuyper (1894-1944), Nederlands journalist en collaborateur in de Tweede Wereldoorlog
 Eric de Kuyper (1942), Belgisch filmregisseur en schrijver
 Frans Kuyper (boekdrukker) (1629-1691), Nederlandse sociniaan en schrijver
 Frans Kuyper (waterpolospeler), Nederlands zwemmer en waterpolobondscoach
 H.H. Kuyper, Nederlands theoloog
 Hans Kuyper (schrijver) (1962), schrijver, broer van Sjoerd Kuyper
 Henriëtte Kuyper (1870-1932), dochter van Abraham Kuyper, invloedrijk in gereformeerd jeugdwerk
 Jacob Kuyper (1821-1908), Nederlands aardrijkskundige en cartograaf
 Raymonde de Kuyper (1955), Nederlands actrice
 Sjoerd Kuyper (1952), Nederlands schrijver, vooral bekend van zijn kinderboeken. Broer van Hans Kuyper

Zie ook
Kabinet-Kuyper (1901-1905)
Koninklijke De Kuyper, van de alcoholhoudende dranken
Bubb Kuyper Veilingen, boekenveilinghuis in Haarlem 
Kuiper (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam